Pierre d'Almeïda, marquis d'Alorna - Pedro José de Almeida en portugais - né le  à Lisbonne et mort le  à Koenigsberg, est un général portugais de la Révolution et du Premier Empire qui passa au service de la France.

Biographie

En novembre 1793, il était adjudant général du corps portugais servant dans l'armée espagnole contre la France, puis, en 1798, il devint le chef de la légion des troupes légères également connue sous le nom de Légion Alorna. Nommé maréchal de camp dans l'armée portugaise en 1799, il conspira et fut chassé de la Cour en 1806. En octobre 1807, nommé lieutenant général, il fut chargé de la défense d'Elvas, qu'il dut rendre aux Espagnols sur ordre du prince régent le .

Il était gouverneur de la province d'Alentejo, lorsque, le , Junot le chargea des fonctions d'inspecteur général et de commandement des troupes portugaises de toutes armes stationnées dans les provinces de Beira, de Trás-os-Montes et d'Estrémadure. Le , il fut nommé inspecteur général des troupes portugaises pour tout le Portugal, et il les commanda en Espagne de mars à . Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le . Le , il fut nommé général de division au service de l'Espagne, et, le , il fut désigné pour servir sous Masséna dans son état-major, et prit une part importante à la capitulation d'Almeida les 27 et .

Il rentra en France en juillet 1811 et fut désigné pour le corps d'Observation de l'armée des côtes de l'Océan le . Nommé général de division au service de la France le , il servit à la Grande Armée, chargé du  de chasseurs portugais, puis comme chef du régiment de chasseurs à cheval portugais. Nommé commandant à Mohilew le , il suivit la retraite de Russie et mourut à  Koenigsberg au cours de celle-ci.

Mariage et descendance 

Il se marie le  à Lisbonne avec Henriqueta Julia Gabriela da Cunha (1787-1829), fille ainée du comte de São Vicente. Deux enfants sont issus de ce mariage :
 João de Almeida Portugal ( - ) 
 Miguel de Almeida Portugal (1797-1806)

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 

Général du Premier Empire promu en 1812
Général portugais 
Naissance en janvier 1754
Naissance à Lisbonne
Décès en janvier 1813
Décès à Kaliningrad
Officier de la Légion d'honneur
Militaire mort au combat lors des guerres napoléoniennes
Décès à 59 ans
Militaire portugais mort au combat
Chef militaire portugais des guerres napoléoniennes
Militaire portugais du XVIIIe siècle